Пайпорта ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уэрта-Сур. Занимает площадь 3,9 км². Население 23980 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

История 
Город основан в 1676 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística

Муниципалитеты Валенсии